Банатски-Двор (, , ) — село в Сербии, в общине Житиште, в Среднебанатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1263 жителя (по переписи населения 1991 года — 1300 жителей).

Банатски-Двор расположен к северо-западу от административного центра общины — города Житиште, на высоте 83 м над уровнем моря. Через село проходит международная автодорога Зренянин — Тимишоара.

История 
Первое поселение на месте Банатски-Двора упоминается в 1332 году под названием Удварнок (). Затем это село в XIV и XV веках упоминается под названием Селешудварнок (). В 1825 году у села поселяются болгары и дают название этому месту — Зварняк. Затем болгары переселяются в имение графа Рогена и в 1840 году село получило имя Рогенсдорф (), В 1891 году имение купил граф Чеконич, после болгары массово убыли в Болгарию, а Чеконич заселил Рогенсдорф венграми из окрестных сёл. Заселение сербами началось в 1921 году, в основном и близлежащих Требиня, Билеча и Гламоча, после поселенцы меняют название Рогенсдорф на Душановац (антропоним — от царя Душана), а также Зварняк на Банатски-Двор.

Демография 
В селе Банатски-Двор, по переписи 2002 года проживали 987 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 39,7 лет (38,8 года у мужчин и 40,6 года у женщин). В селе есть 429 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,94.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Галерея

Спорт 
 В селе играл футбольный клуб «Будучност», который был финалистом кубка Сербии и Черногории в 2004 году.

См. также 
 Банатский двор

Примечания 

Населённые пункты Воеводины